Самюэль Сорбьер (; 17 сентября 1615, Сент-Амбруа — 9 апреля 1670, Париж) — французский писатель, переводчик, философ и врач, биограф Гассенди.

Биография 
Родился в кальвинистской семье, после ранней смерти родителей воспитывался дядей, протестантским богословом. С 1638 года изучал сперва теологию в Париже, затем медицину. Увлёкся социнианством. В 1642 году переехал в Голландию, где прожил несколько лет. После возвращения во Францию, в 1653 году принял католицизм, выступая против протестантов, пытался найти покровительство у папы Александра VII. Участник философских споров своего времени, был знаком с Гассенди (опубликовал его биографию в 1662 году) и Мерсенном, вёл длительную переписку с Гоббсом. Перевёл «Утопию» Томаса Мора и «Левиафан» Гоббса на французский язык. В Англии в 1663—1664 годы стал членом Королевского общества. Участвовал в организации Французской академии наук в 1666 году.

Список сочинений 
 Lettres et discours sur diverses matières curieuses, 1660
 De vita et moribus Pétri Gassendi, 1662
 Relation d’voyage fait en Angleterre, 1664
 Sorberiana, 1691

Примечания 

Философы Франции XVII века
Медики Франции
Переводчики Франции
Писатели Франции XVII века
Члены Лондонского королевского общества